Wallendorf (Rijnland-Palts), een gemeente in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts.
Wallendorf (Saksen-Anhalt), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt.
Wallendorf-Pont, een plaats in Luxemburg.